Лас Крибас има више значења:

 Лас Крибас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Крибас (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику